Mit CQ magazine kann gemeint sein:

 CQ Amateur Radio, amerikanische Amateurfunkzeitschrift
 CQ ham radio, japanische Amateurfunkzeitschrift